Уган (Хэнань) (舞钢) — городской уезд городского округа Пиндиншань провинции Хэнань (КНР).
 Уган (Хунань) (武冈) — городской уезд городского округа Шаоян провинции Хунань (КНР).